Optimus kan referere til flere ting:

 Optimus Prime
 Optimus tastatur, et tastatur med en lille skærm i hver tast.
 Optimus Mini Three, en prototype af Optimus tastaturet med tre store taster.
 Den romerske gud Jupiter, der også kaldes Jupiter Optimus Maximus.
 Optimus vir-ansvar, en juridisk betegnelse. Se Bonus pater.